Con el término Forever (Para o por siempre en inglés), pueden conocerse:

Cine y televisión 

 Forever, decimoséptimo episodio de la quinta temporada de la serie de televisión Buffy the Vampire Slayer estrenado el 17 de abril de 2001.

 Forever, serie de televisión creada por Matt Miller, emitida por la cadena televisiva ABC.

Música 
 Forever, canción del grupo estadounidense The Beach Boys publicada en 1970.
 Forever, sencillo de la banda estadounidense de rock Player publicado en 1978.
Forever, sencillo de la banda estadounidense de hard rock Kiss publicado en 1990.
 Forever, sencillo de la cantante Mariah Carey publicado en 1996 y que aparece en su álbum Daydream.
 Forever, álbum del grupo femenino de pop Spice Girls del 2000.
 Forever, sencillo del grupo estadounidense In This Moment publicado en 2008.
 Forever, sencillo del grupo estadounidense Papa Roach publicado en 2006.
 Forever, álbum del grupo islandés GusGus publicado en 2007.
 Forever, sencillo del cantante Chris Brown publicado en 2008.
 Forever, álbum del dúo romántico RKM & Ken-Y del 2011.
 Forever, álbum de la cantante danesa Medin] del 2012.
 Forever, canción de la banda de indie pop Haim del 2012.
 Forever, álbum del DJ y productor sueco Alesso del 2015.
 Forever, álbum de la banda de hardcore punk Code Orange del 2017.